Бра́нко О́блак (; 27 мая 1947, Любляна, ФНРЮ) — югославский футболист, полузащитник, словенский футбольный тренер. В ноябре 2003 года был признан УЕФА лучшим футболистом Словении последних 50-ти лет.

Карьера

Клубная 
Бранко Облак, воспитанник клуба «Свобода» Любляна, за основной состав команды так и не вышел и в 1963 году перешёл в местную «Олимпию)», за которую дебютировал 20 мая 1966 года в Белграде в принципиальном матче с «Партизаном», и в котором забил два мяча, принёсшие победу «Олимпии» 2:1. Всего за «Олимпию» Облак провёл 181 матч в чемпионате Югославии и забил 34 гола.

В 1973 году Облак перешёл в «Хайдук» из Сплита, за который он выступал на протяжении двух сезонов, выиграв два чемпионата Югославии. По окончании первого сезона в «Хайдуке», Облак был взят Вуядином Бошковым, главным тренером сборной Югославии, в качестве игрока основного состава на чемпионат мира, став вместе с Данило Попиводой первым словенцем, игравшим на мундиалях. Облак хорошо провёл турнир и был включён в символическую сборную чемпионата мира. По окончании сезона был выбран кандидатом на Золотой мяч.

В 1975 году Облак подписал двухгодичный контракт с немецким клубом «Шальке 04», он помог команде занять второе место в Бундеслиге, а затем во второй раз был назван кандидатом на звание лучшего футболиста Европы. Через год после прибытия в ФРГ, Облак поехал, вместе со сборной, на чемпионат Европы, где югославы дошли до полуфинала, проиграв ФРГ в дополнительное время, а затем проиграли и матч за третье место Голландии. После турнира, Облак принял решение завершить карьеру в сборной.

Летом 1977 года Облак перешёл в «Баварию» из Мюнхена, где выступал 3 сезона, в последнем из которых он выиграл чемпионат Германии. После этого Облак выступал за различные австрийские команды, включая «Шпитталь». Завершил свою карьеру в 1987 году.

В сборной 
В сборной Югославии Бранко Облак дебютировал 6 мая 1970 года в товарищеском матче со сборной Румынии, завершившимся со счётом 0:0. В составе сборной Петкович принял участие в чемпионате мира 1974 года и чемпионате Европы 1976 года. Свой последний матч за сборную Петкович сыграл в отборочном матче чемпионата мира 1978 года против сборной Румынии 8 мая 1977 года, тот матч завершился поражением югославов со счётом 0:2. Всего же за сборную Облак сыграл 46 официальных матчей в которых забил 6 голов. Также Облак сыграл 6 матчей за молодёжную сборную Югославии, в которых забил 1 гол. В 1972 году Облака вызвали в сборную мира, где он участвовал в прощальном матче Пеле, проходившем на Маракане.

Итого: 46 матчей / 6 голов; 18 побед, 16 ничьих, 12 поражений.

Тренерская 
После завершения карьеры игрока, Облак работал тренером в «Олимпии» и клуба «Копер». В феврале 2004 года он возглавил молодёжную сборную Словении, а затем и первую команду, но после серии неудач был уволен 27 ноября 2006 года.

Достижения

Командные 
  «Олимпия» (Любляна)
 Финалист Кубка Югославии: 1970

  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (2): 1974, 1975
 Обладатель Кубка Югославии: 1974

  «Шальке 04»
 Серебряный призёр чемпионата ФРГ: 1977

  «Бавария» (Мюнхен)
 Чемпион ФРГ: 1980

Личные 
 Лучший футболист Словении за период 1954—2003 годов (юбилейный приз к 50-летию UEFA)
 Спортсмен года в Словении: 1971
 Номинант на Золотой мяч (2): 1974, 1975

Тренерские 
  «Олимпия» (Любляна)
 Чемпион Словении: 1994/95
 Бронзовый призёр чемпионата Словении: 2002/03
 Обладатель Кубка Словении: 2003
 Обладатель Суперкубка Словении: 1995

  «Рудар» (Веленье)
 Бронзовый призёр чемпионата Словении: 1999/00

  «Копер»
 Бронзовый призёр чемпионата Словении: 2001/02

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Югославии на сайте reprezentacija.rs
 
 Профиль игрока на fussballdaten.de
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Словении
Тренеры сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Шпитталь»
Тренеры ФК «Олимпия» Любляна
Тренеры ФК «Рудар» Веленье
Тренеры ФК «Копер»